iBookstore to system sprzedaży i rozprowadzania na rynku materiału typu EPUB przez firmę Apple Inc. Materiały (książki) dostarczane są do aplikacji iBooks działającej obecnie na urządzeniach działających na systemie iOS (na urządzenia iPhone, iPod touch i iPad). Od dnia premiery (3 kwietnia 2010) sklep iBookstore był dostępny tylko dla użytkowników zamieszkałych w USA, jednak w chwili obecnej iBookstore funkcjonuje w krajach posiadających dostęp do App Store.

Formaty plików komputerowych

en:IBooks#iBookstore